Gallschütz ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Gallschütz (Großweitzschen), Ortsteil der Gemeinde Großweitzschen im Landkreis Mittelsachsen
 Gallschütz (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen im Landkreis Meißen